Biografies:
 Samuel Morse (1791, Charlestown, Massachusetts – 1872, Nova York) inventor estatunidenc.
 David Morse (Hamilton, Massachusetts), actor cinematogràfic americà.
 Codis
 Codi Morse, codi per transmetre informació telegràfica.
 Codi Morse japonès o codi Wabun, sistema de comunicació telegràfic que es feia servir en la llengua japonesa.
 Telègraf de Morse
 Toponímia
 Morse (Louisiana), població de l'Estat de Louisiana als Estats Units
 Morse (Texas), població de l'Estat de Texas als Estats Units.
 Morse Bluff, població de l'Estat de Nebraska als Estats Units.
 Eines Con Morse: mètode d'acoblament cònic més àmpliament utilitzat en torns i trepants perquè s'hi acoblin els portabroques